Анато́лий Ива́нович У́ткин:
 Уткин, Анатолий Иванович (1929—2006) — советский и российский биолог.
 Уткин, Анатолий Иванович (1944—2010) — советский и российский историк-американист.
 Уткин, Анатолий Иванович (1944—2020) — советский и российский историк.